O listă de probleme nerezolvate se poate referi la presupuneri sau probleme deschise în diferite domenii:
 Astronomie: Astronomie#Probleme nerezolvate în astronomie
 Fizică: Lista problemelor nerezolvate din fizică
 Matematică: Lista problemelor matematice nerezolvate

Vezi și 
 Listă de paradoxuri

Liste știință și tehnologie
Liste de liste
Lista